Fana est un terme de l'Islam.
 Fana est une ville du Mali.
 Fana est un bydel de Bergen (Norvège).
 Fana (islam) est un concept du soufisme.